Essendo la prima edizione del torneo non si ha alcuna detentrice del titolo.

In finale Amanda Anisimova ha sconfitto Aljaksandra Sasnovič con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

  Jessica Pegula (primo turno)
  Elise Mertens (ritirata)
  Dar'ja Kasatkina (semifinale)
  Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Clara Tauson (quarti di finale, ritirata)
  Ann Li (semifinale)
  Marta Kostjuk (primo turno)

Wildcard 

  Ellen Perez (primo turno)
  Astra Sharma (primo turno)

  Samantha Stosur (primo turno)

Qualificate 

  Harriet Dart (primo turno)
  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Claire Liu (secondo turno)

  Kamilla Rachimova (terzo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (finale)
  Zhu Lin (secondo turno)

Lucky loser 
  Wang Xinyu (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Summer Set II 2022